Côteaux (gemeente), een gemeente in Haïti
 Côteaux (arrondissement), een arrondissement in Haïti